Mederer ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad von Mederer Edler von Wuthwehr (1781–1840), österreichischer Generalfeldwachtmeister
 Herbert Mederer (* 1946), deutscher Süßwarenfabrikant
 Johann Nepomuk Mederer (1734–1808), deutscher Historiker und Jesuit
 Josef Mederer (* 1949), bayerischer Politiker der CSU und Präsident des Bezirkstags von Oberbayern
 Matthäus Mederer Edler von Wuthwehr (1739–1805), (österreichischer Adel 1789), österreichischer Mediziner
 Mederer-Motor